Franciaország
Saint-Martin-du-Mont, település Ain megyében
Saint-Martin-du-Mont, település Côte-d'Or megyében
Saint-Martin-du-Mont, település Saône-et-Loire megyében